cache – pamięć podręczna
Miejscowości w USA:
 Cache – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Comanche
 Cache – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Cache
Gminy w USA:
 Cache (ang. Cache Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
 Cache (ang. Cache Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Cache (ang. Cache Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Jackson
 Cache (ang. Cache Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Cache (ang. Cache Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Monroe
 Cache (ang. Cache Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Woodruff
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cache (ang. Cache County) – w stanie Utah